Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 7–6, 6–3, Neil Broad e Piet Norval.

Teste di serie

  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
  Neil Broad /  Piet Norval (finale)

  Martin Damm /  Jiří Novák (semifinali)
  Joshua Eagle /  Andrew Florent (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 1998
ATP Tour 1998